Нецветов — фамилия; имеет женскую форму Нецветова.
 Нецветов, Осип Егорович (1806—1863) — кораблестроитель, креол, первый представитель коренных народов Аляски, ставший мастером-судостроителем.
 Нецветов, Яков Георгиевич (1804—1864) — протоиерей Русской православной церкви, миссионер Русской Америки.